O2 Arena (Praag) (voorheen de Sazka Arena), een multifunctioneel stadion in de Tsjechische hoofdstad Praag
 The O2 Arena (Londen), een multifunctioneel overdekte arena in Londen, onderdeel van The O2
 The O2 Arena (Dublin), een multifunctioneel overdekte arena in Dublin, onderdeel van The O2